Змагання з боротьби були включені, ще в програму античних Олімпійських ігор в 708 р. до н.е. В сучасну епоху боротьба вперше з'явилась на літніх Олімпійських іграх 1896 в Афінах і з того часу включалися в програму кожних наступних ігор, окрім ігор 1900 в Парижі. Перші змагання з боротьби проходили у греко-римському стилі без поділу на вагові категорії. На літніх Олімпійських іграх 1904 в Сент-Луїсі був здійснений поділ на вагові категорії, а самі змагання проводились тільки з вільної боротьби. З наступних літніх Олімпійських ігор 1908 в Лондоні учасники змагалися в обох стилях (тільки в 1912 році в Стокгольмі борці змагалися лише у греко-римському стилі). Спочатку всі змагання були чоловічими, жіноча вільна боротьба була введена на літніх Олімпійських іграх 2004 в Афінах. У цьому виді спорту розігруються 18 комплектів нагород.

Дисципліни

Чоловіки

Жінки

Медальний залік – 1896–2004

Медальний залік – Греко-римська – 1896–2004

Вільна боротьба – 1904–2004

Посилання 
 Асоціація спортивної боротьби України 
 Офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України
 Греко-римська боротьба